Tschopp ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Tschopp (* 1979), Schweizer Jazzmusiker (Posaune)
 Charles Tschopp (1899–1982), Schweizer Schriftsteller
 Evelyne Tschopp (* 1991), Schweizer Judoka
 Hans Tschopp (1903–1990), Schweizer Jurist, Bundesrichter
 Jakob Kaspar Tschopp (1803–1882), Schweizer Geistlicher und Erfinder
 Johann Tschopp (* 1982), Schweizer Radrennfahrer
 Johann Jakob Tschopp (1848–1898), Schweizer Ingenieur und Politiker
 Josef Tschopp (1912–1993), Schweizer Kaufmann und Politiker
 Jürg Tschopp (1951–2011), Schweizer Biochemiker und Immunologe
 Marcel Tschopp (* 1974), liechtensteinischer Leichtathlet
 Matthias Tschopp (* 1983), Schweizer Baritonsaxophonist
 Mirjam Tschopp (* 1976), Schweizer Violinistin und Bratschistin
 Peter Tschopp (1940–2009), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker (FDP)
 Rahel Tschopp (* 2000), Schweizer Fußballspielerin
 Silvia Serena Tschopp (* 1960), Schweizer Historikerin
 Willy Tschopp (1905–1987), Schweizer Sprinter 

Siehe auch:
 Tschop
 Czop
 Schopp (Begriffsklärung)